Ausserschwyz steht für:

 Ausserschwyz (Region), eine Schweizer Region
 Kanton Ausserschwyz, ein historischer Schweizer Kanton
 Kantonsschule Ausserschwyz, eine Kantonsschule in Pfäffikon und Nuolen